Ринкон Пачеко има више значења:

 Ринкон Пачеко (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ринкон Пачеко, Хуан Акино Ернандез (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику